Salzachtal steht für:
 Tal der Salzach
 eine Raumeinheit in Österreich Salzachtal (Raumeinheit)